Высокий Борок — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Высокий Борок — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.

Россия 
 Высокий Борок — деревня в Ершичском районе Смоленской области.